Böckelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Böckelmann (* 1941), APO-Aktivist in der Subversiven Aktion, Medienwissenschaftler und Autor
 Gottfried Andreas Böckelmann (1802–1870), deutscher Fabrikant und Rittergutsbesitzer
 Johannes Friedrich Böckelmann (1633–1681), deutscher Rechtsgelehrter
 Petra Böckelmann (* 1945), deutsche Politikerin (CDU)
 Walter Boeckelmann (1902–1958), deutscher Kunsthistoriker

Siehe auch
 Walter Kempowski: Unser Herr Böckelmann, ein Buch über einen Lehrer
 Böckelmannscher Park (Amtsgarten Ottersleben)
 Böckelmannsche Windmühle

 Bockelmann
 Bökelmann
 Bokelmann